Take a Bow – singel Madonny.
 Take a Bow – singel Rihanny.
 Take a Bow – piosenka Leony Lewis z jej debiutanckiego albumu Spirit.